SWP steht als Abkürzung für:

 California State Water Project, Energie- und Wasserversorgungssystem in Kalifornien
 Flugplatz Swakopmund in Namibia (IATA-Code)
 Schweizer-Wasser-Prozess, ein Verfahren zur Herstellung von koffeinfreiem Kaffee, siehe Entkoffeinierung #Schweizer-Wasser-Prozess (SWP)
 Südwest Presse, deutsche Tageszeitung

 Südwestpark, ein Nürnberger Gewerbepark

Computer:
 Single Wire Protocol, Kommunikationsstandard für sicheren Datenaustausch zwischen einer SIM-Karte und einem NFC-Chipset, siehe Near Field Communication #Feldversuche
 Sliding Window Protocol, ein Netzwerkprotokoll

Politik und Recht:
 Socialist Workers Party, Name verschiedener Parteien in englischsprachigen Ländern
 Stabilitäts- und Wachstumspakt, ein rechtliches Regime für finanzpolitische Stabilität in der Eurozone
 Stiftung Wissenschaft und Politik, deutsche Forschungseinrichtung für außen- und sicherheitspolitische Fragen

Unternehmen:
 Schindler Waggon Pratteln, oft verwendete Abkürzung für die Schindler Waggon AG
 Stadtwerke Passau
 Stadtwerke Pforzheim
 Stadtwerke Pirmasens Verkehr
 Stadtwerke Pirna
 Stadtwerke Potsdam

Abkürzung